Alfred Nehring – zoologo e paleontologo tedesco
 Szymon Nehring – pianista polacco
 Walther Nehring – generale tedesco